Tóth Dezső
 Tóth Dezső (1908–1977) várospolitikus, Miskolc polgármestere és tanácselnök-helyettese
 Tóth Dezső (1920–2002)  csehszlovák, magyar, ukrán és szovjet labdarúgócsatár, labdarúgóedző, sportvezető
 Tóth Dezső (1924) sportvezető, edző
 Tóth Dezső (1925–1985) irodalomtörténész, az MTA tagja
 Tóth Dezső (1928–2018) helytörténész, könyvtáros

hasonló nevűek
 J. Tóth Dezső (1935-2021) társadalomtörténész